Santa Teresita kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Santa Teresita (bergskedja),

Argentina 

 Santa Teresita, Argentina, Buenos Aires,

Mexiko 

 Santa Teresita, Sinaloa, 
 Santa Teresita, Guanajuato, San Diego de la Unión, 
 Santa Teresita, Córdoba, 
 Santa Teresita, Sayula de Alemán, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar